Кириллов, Юрий:
 Кириллов, Юрий Алексеевич (1941—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Кириллов, Юрий Васильевич (1956—2021) — российский муниципальный деятель, первый мэр Обнинска.
 Кириллов, Юрий Вячеславович (род. 1990) — российский футболист.
 Кириллов, Юрий Дмитриевич (1924—2000) — председатель исполкома Ярославского городского Совета депутатов трудящихся в 1959—1970 гг.
 Кириллов, Юрий Фёдорович (род. 1948) — советский и российский военачальник.